Агрія — місто в Греції.
 Агрія — латинська назва міста Егер в Угорщині.